Michail Semjonov () eller Michail Siamjonaŭ (, łacinka: Michaił Siamionaŭ), kan syfta på:

 Michail Semjonov (1933–2006), sovjetisk basketspelare
 Michail Siamjonaŭ (född 1984), belarusisk brottare
 Michail Semjonov (född 1986), rysk-belarusisk längdskidåkare